Limnoithona är ett släkte av kräftdjur. Limnoithona ingår i familjen Oithonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Limnoithona